Сезон 1976–1977 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1976 та 22 травня 1977 року. Став 46-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 8-й трофей національної першості. Найгострішу конкуренцію у боротьбі за чемпіонство мадридцям складала «Барселона», з 12 по 21 тур каталонці очолювали турнірну таблицю. Втім у 22 турі «синьо-гранатові» поступилися лідерством «Атлетіко», який з того часу не полишав першого рядка таблиці чемпіонату і врешті-решт фінішував на першому місці з відривом в одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1976–77 став аргентинський нападник «Валенсії» Маріо Кемпес, який протягом турніру 24 рази відзначався голами у ворота суперників. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Атлетіко» (Мадрид) (19)
 Найменше поразок: «Атлетіко» (Мадрид), «Барселона» (7)
 Найкраща атака: «Барселона» (69 забито)
 Найкращий захист: «Атлетіко» (Мадрид) (33 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+35)

 Найбільше нічиїх: «Севілья» (12)
 Найменше нічиїх: «Бургос» (4)

 Найбільше поразок: «Малага» (22)
 Найменше перемог: «Малага» (6)

 Найгірша атака: «Сельта Віго» (22 забито)
 Найгірший захист: «Расінг» (Сантандер) (62 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Малага» (-33)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1976–77 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1976–77 на bdfutbol.com  

1976-77
1977 у футболі
1976 у футболі